Buprestis gigantea är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Buprestis gigantea ingår i släktet Buprestis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
gigantea